Racing, course de lévriers
 Racing, album du groupe Loudness (2004)

Sports 
Racing est le nom adopté par plusieurs clubs sportifs.
  
 Le Racing Club, club de football basé à Avellaneda.
 
 Le Koninklijke Racing Genk, club de football basé à Genk. 
 Section dame
 Le Royal Racing Club de Bruxelles, club de omnisports basé à Uccle. 
 Section hockey sur gazon 
 Section football.
 Le Racing White Daring de Molenbeek, nom porté par plusieurs clubs de Molenbeek
 Le Royal Racing Football Club Montegnée, ancien club de Saint-Nicolas.
 Koninklijke Racing Club Mechelen, club de football basé à Malines.
 Racing Club Harelbeke, club de football basé à Harelbeke.
 Racing Club Hades Hasselt, club de football basé à Hasselt.
 Ancienne section basket-ball
  
 Le Racing de Santander, club de football basé à Santander. 
 Le Racing Club de Ferrol, club de football basé à Ferrol
 
 Racing Louisville Football Club, franchise de football féminin basé à Louisville.
 
 Le Racing Club de Lens, club de football basé à Lens. 
 Le Racing Club de France club omnisports basé à Paris. 
 Section football, aujourd'hui indépendante. 
 Le Racing 92, section rugby, aujourd'hui indépendante. 
 La Section volley-ball, aujourd'hui disparue. 
 Le Racing Club de Strasbourg omnisports
 La section football, aujourd'hui indépendante. 
 Ancienne Section handball, aujourd'hui disparue. 
 Le Racing Club de Roubaix, ancien club de football basé à Roubaix. 
 Le Racing Besançon, club de football basé à Besançon. 
 Le Paris Basket Racing, ancien club de basket-ball basé à Paris. 
 Le Racing Club de Cannes, club de volley-ball basé à Cannes. 
 Le Racing Club Villebon 91, club de volley-ball basé à Villebon. 
  
 Le Racing Club haïtien, club de football basé à Port-au-Prince.
 
 Le Racing Club de Tunis, club omnisports de Tunis.